Калифорния може да се отнася за:
 Калифорния – щат в САЩ
 Калифорния Сити – град в щата Калифорния
 Калифорнийски университет – университет в щата Калифорния
 Долна Калифорния – полуостров в Мексико, южно от щата Калифорния
 Калифорнийски залив (море на Кортес) – залив, отделящ п-в Долна Калифорния от мексиканското континентално крайбрежие на Тихия океан
 Долна Калифорния – щат в Мексико
 Южна Долна Калифорния – щат в Мексико
 Калифорния – мъглявина в съзвездието Персей